Аржаников, Иван Владимирович (род. 1996) — казахстанский конькобежец
 Аржаников, Николай Сергеевич (1905—1982) — советский организатор науки, доктор технических наук, профессор.